Veesenmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Veesenmeyer (1904–1977), deutscher Volkswirt und Diplomat
 Emil Veesenmeyer (1857–1944), deutscher Pfarrer und Dekan